Кравець Микола Васильович — український художник, член Спілки художників України.
 Кравець Микола Миколайович (1928) — український історик.
 Кравець Микола — український підприємець, меценат